Héctor Hernández García (1935-1984), joueur de football mexicain ;
 Héctor Hernández (né en 1985), joueur de basket-ball mexicain ;
  (né en 1995), joueur de football espagnol ;
  (né en 1973), joueur de football mexicain ;
  (1920-2011), prêtre catholique colombien.